Wilner ist der Familienname folgender Personen:

 Izrael Chaim Wilner (1917–1943), polnischer Dichter, Aktivist der jüdischen Widerstandsbewegung im Zweiten Weltkrieg
 Spike Wilner (* 1966), US-amerikanischer Jazzmusiker  
 Tobias Wilner (* 1976), dänischer Musiker, Musikproduzent, Fotograf und Filmregisseur
 Wiktor Semjonowitsch Wilner (1925–2017), russischer Künstler